Egy amerikai Rómában (Un americano a Roma) – 1954-es olasz film, rendezte: Steno
 Egy amerikai Rómában (Two Weeks in Another Town) – 1962-es amerikai film, rendezte: Vincente Minnelli